Појам  може да се односи на:
 Хитачи (град), град у Јапану у префектури Ибараки
 Хитачи (компанија)